Перипл Понта Евксинского ( — «Объезд Чёрного моря») — название нескольких древнегреческих географических сочинений (периплов), посвящённых описанию побережья Чёрного моря. Сохранились:
 «Перипл Понта Евксинского» Флавия Арриана — написан в 130-х годах.
 «Перипл Понта Евксинского» неизвестного автора — написан предположительно в V веке.